Baltisberger ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Baltisberger (* 1991), Schweizer Eishockeyspieler
 Hans Baltisberger (1922–1956), deutscher Motorradrennfahrer
 Matthias Baltisberger (* 1951), Schweizer Botaniker
 Phil Baltisberger (* 1995), Schweizer Eishockeyspieler